Kulina (gmina Aleksinac) – wieś w Serbii, w okręgu niszawskim, w gminie Aleksinac
 Kulina (gmina Derventa) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Derventa
 Kulina (gmina Osmaci) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Osmaci
 Kulina (gmina Vlasenica) – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Vlasenica
 Hanna Sobolewska-Kulina – polska aktorka teatralna

Zobacz też
 Kulin